МЗПС

 Московский завод плавленых сыров
 Московский завод подъёмных сооружений
 Мелитопольский завод подшипников скольжения